Šantel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Šantel (1845–1920), österreichisch-jugoslawischer Lehrer, Stenograf, Übersetzer und Autor
 Saša Šantel (1883–1945), jugoslawischer Maler und Musiker